Lynchburgkan syfta på:

USA
Lynchburg, Virginia
Lynchburg, Mississippi
Lynchburg, Missouri
Lynchburg, Ohio
Lynchburg, South Carolina
Lynchburg, Tennessee